Ring 2 bzw. Ring II steht für:
 Ring 2 (Belgien), belgische Stadtautobahn
 Ring 2 (Hamburg), Ringstraße in Hamburg
 Ring 2 (1999), japanischer Film von 1999
 Ring 2 (2005), US-Film von 2005 (Remake des japanischen Films)
 Ring II, Fortsetzung des Computerspiels Der Ring des Nibelungen (Computerspiel)
 Spiral – The Ring II, ein Roman